IVA steht als Abkürzung für:
 'Imposta sul valore aggiunto' (italienisch für Mehrwertsteuer)
 'Impuesto sobre el valor añadido' (spanisch für Mehrwertsteuer)
 'Imposto sobre o valor acrescentado' (portugiesisch für Mehrwertsteuer)
 Industrieverband Agrar e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main
 Institut für Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik der TU Braunschweig
 Institut zur Vorbereitung auf das Auslandsstudium, siehe Arbeiter-und-Bauern-Fakultät 
 Instrument zur Vorgangsanalyse zur Erhebung und Modellierung von computerunterstützten Vorgängen
 Interessenverband für Anleger mit Sitz in Wien, gegründet 1999 von Wilhelm Rasinger
 Interkantonaler Verband für Arbeitnehmerschutz (IVA) in der Schweiz
 Internationale Verkehrsausstellung
 Internetversandanmeldung des deutschen Zolls, siehe Zollrechtliche Versandverfahren
 Isotopenverdünnungsanalyse
'Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien', die Königlich Schwedische Akademie der Ingenieurwissenschaften

Iva steht für:
 Iva, weiblicher Vorname
 (497) Iva, ein Asteroid des Hauptgürtels
 eine Bezeichnung für die Pflanzenart Moschus-Schafgarbe (Achillea moschata)
 Iva (Pflanzengattung), eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Korbblütler (Asteraceae), siehe Günsel
 Iva (Pennsylvania)
 Iva (Samoa), ein Dorf auf der samoanischen Insel Savaiʻi
 Iva (South Carolina), eine Stadt im US-Bundesstaat South Carolina

IVA